Władisław Skobielew (ros. Владислав Скοбелев, ur. 24 stycznia 1987) – rosyjski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw młodzieżowców juniorów.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Władisław Skobielew pojawił się 14 grudnia 2007 roku w zawodach FIS Race w Syktywkarze, gdzie zajął 36. miejsce w biegu na 30 km techniką dowolną. Na rozgrywanych w 2010 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten zdobył złoty medal w biegu na 15 km stylem klasycznym. Rok później, podczas zimowej uniwersjady w Erzurum zdobył złote medale w biegach na 10 km stylem klasycznym, 30 km stylem dowolnym i łączonym na 20 km. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, zajmując 13. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2010/2011 punkty zdobył jeszcze w jednym biegu i ostatecznie zajął 112. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Skobielew nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013